A Close Shave (1937), een Amerikaanse film uit 1937
 A Close Shave (1995), een Britse animatiefilm met Wallace & Gromit